Викшеньга — река в России, протекает по территории Лодейнопольского района Ленинградской области. Устье реки находится в 1,8 км по правому берегу Паши. Длина реки — 15 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Свирь, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040100812102000013857
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 102001385
 Код бассейна — 01.04.01.008
 Номер тома по ГИ — 2
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Лодейнопольского района
Притоки Паши